WIDL steht für:
 Web Interface Definition Language, Metasprachdefinition des World Wide Web Consortium von 1997

Widl ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Widl (1639–1710), Jesuit und Professor der Rhetorik
 Gerhard  Widl (* 1934), deutscher Ingenieur, Zeichner und Autor
 Maria Widl (* 1957), österreichische Pastoraltheologin und Professorin für Pastoraltheologie und Religionspädagogik in Erfurt
 Rufinus Widl (1731–1798), Ordenspriester und Librettist, Prior der Benediktiner-Abtei Seeon
 Susanne Widl (* 1944), österreichische Schauspielerin, Kunstsammlerin und Kaffeehausbesitzerin
 Marie Kraemer-Widl (1860–1926), österreichische Sängerin (Sopranistin)

WIDL